Hubert Houben (atleet) : Duits sprinter, die deelnam aan de Olympische Spelen.
 Hubert Houben (historicus): Italiaans historicus
 Hubert Houben (wielrenner) : Belgisch wielrenner.
 Hubertus Houben, Nederlandse Engelandvaarder.